Davis Island kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Simiutaq (ö i Grönland, Qeqqata, lat 66,07, long -53,57),

Myanmar 

 Than Kyun, ö, Taninthayiregionen, 

Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar